Бещадский национальный парк () — третий по величине национальный парк Польши. Расположен в Подкарпатском воеводстве, на крайнем юго-востоке страны, вблизи границы с Украиной и Словакией.

История 
Был создан 4 августа 1973 года. Его площадь составляла в то время всего 59,55 км², но за последующие годы увеличилась почти в 4 раза. Последние расширения территории были осуществлены в 1996 и 1999 годах, когда в парк были включены территории нескольких бывших деревень. Сейчас территория парка составляет 292,02 км² и включает наиболее высокогорные районы польской части горного массива Бещад. Самая высокая точка парка — гора Тарница, высота которой составляет 1346 м над уровнем моря. В 1992 году парк и окружающие его районы стали частью биосферного заповедника «Восточные Карпаты» с общей площадью 2132,11 км², куда также включены соседние районы Словакии и Украины.

Флора и фауна 
Леса покрывают около 80 % территории Бещад и большей частью сохраняют свой девственный облик. На территории Бещадского парка произрастают около 780 видов сосудистых растений, 250 видов мхов, 500 видов лишайников и 1000 видов грибов. 30 видов являются эндемиками Восточных Карпат. Обитает более 230 видов позвоночных животных. В изобилии обитают такие млекопитающие, как: бурые медведи, волки, кабаны, бобры, рыси, зубры (в Бещадах обитает около 100 особей).

Территория парка крайне малонаселённа, что обеспечивает животным свободное перемещение.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Музей национального парка
 

Подкарпатское воеводство
Национальные парки Польши